«Объяснение в любви к Г. Т.» () — фильм 1971 года ГДР снятый режиссёром Хорстом Земаном на киностудии «ДЕФА» при участии киностудии «Мосфильм» с участием советских актёров.

Сюжет 
Женщина лет тридцати — физик доктор Гиса Тониус, замужем, есть падчерица подросток, лелеет желание завести собственного ребёнка.

Ей поручают взять на себя руководство крупным исследовательским проектом, в котором задействовано почти полтысячи научных сотрудников.
 
Она колеблется. Не зная, искать ли ей профессиональной или личной самореализации, она спрашивает мнение своей семьи и друзей. Все они дают разные советы. В то время как её муж боится потерять её из-за её карьеры, её профессор считает, что из-за её таланта у неё есть обязательства перед наукой.

Широко дебатируется один единственный вопрос: принимать или не принимать героине, талантливому учёному, ответственный научный пост, который, как очевидно, надолго оторвет её от домашних забот, от любимого мужа? В диспуте участвуют все: и муж, и сослуживцы, и секретарь партийной ячейки, и важное лицо из министерства и, наконец, русские коллеги, с которыми героиня встречается в Новосибирском Академгородке.

В конце концов она принимает решение: и завести ребёнка, и взяться за исследовательский проект.

В ролях 

 Эва Кшижевская — Гиза Тониус
 Юрген Фрорип — Вернер Тониус
 Герварт Гроссе — профессор Эберт
 Траудль Куликовски — Аннетте Хаферкорн
 Хольгер Малих — Бернд Штюбенер
 Гюнтер Вольф — Хайнц Гербер
 Эрик Кляйн — Райнике, генеральный директор
 Отто Дирикс — старый горняк
 Эрика Пеликовски — профессор Бергхольц
 Мартин Флёрхингер — профессор Хенричи
 Александр Хвыля — профессор Лишков
 Вальтер Юпе — доктор Ледиг
 Агнес Краус — фрау Гётце
 Лотта Лёбингер — фрау Престин
 Игорь Поляков — профессор Аникеев
 Трауте Зенсе — фройляйн Шульце, секретарша
 Томас Вайсгербер — доктор Фишер
 Дитер Вин — доктор Мюллер
 Херварт Гроссе — профессор Эберт
 Йорг Кнохе — Петер
 Аннетте Эбрехт — Инес
 Буркхард Манн — Йохен
 Клаус-Петер Тиле — Хуберт
 Жанна Болотова — Ада
 Владимир Козелков — Слава
 Семён Морозов — Коля
 Маргарита Володина — Людмила
 Евгений Жариков — Владимир
 Виктор Колпаков — старик
 Елена Максимова — старушка
 Всеволод Сафонов — руководитель строительства
 Харальд Вармбрунн — бригадир
 Арно Выцневский — министр
 Петер Фестерсен — водитель «Татры»
 Карин Бивен — ''медсестра

Ссылки 
 Liebeserklärung an G. T.  // DEFA
 Liebeserklärung an G. T.  // FilmPortal.de

Фильмы ГДР
Фильмы, снятые при участии студии «Мосфильм»
Производственные фильмы
Фильмы Хорста Земана